Samsung S5050 – telefon komórkowy firmy Samsung. Telefon ten posiada czarną obudowę. Na polski rynek telefon trafił w 2009 roku. Maksymalny czas czuwania telefonu wynosi 400 godzin, a maksymalny czas rozmów 450 minut. Telefon jest wyposażony w złącze USB.

Funkcje telefonu 
 Radio FM,
 Bluetooth,
 GPRS Class 10,
 Java,
 dzwonki polifoniczne,
 Aparat,
 SMS, MMS, EMS, klient e-mail
 Alarm wibracyjny,
 Kalendarz,
 Lista zadań,
 Notatnik,
 Stoper,
 Zegarek,
 Budzik,
 Minutnik,
 Dyktafon.

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl

Przypisy 

S5050
Telefony komórkowe z 2009 roku